De 2. Bundesliga van het seizoen 2019/2020 is het 46ste seizoen sinds de invoering in 1974. Aan de competitie deden achttien teams mee. Vanuit de Bundesliga waren VfB Stuttgart, 1. FC Nürnberg en Hannover 96 nieuw in de competitie. Vanuit de 3. Liga waren VfL Osnabrück, Karlsruher SC en SV Wehen Wiesbaden nieuw in de 2. Bundesliga.

Het seizoen startte op vrijdag 26 juli 2019 en eindigde op zondag 28 juni 2020. 1. FC Nürnberg keerde na één jaar afwezigheid terug in de 2. Bundesliga. VfB Stuttgart en Hannover 96 hielden het twee jaar vol in het Duitse "Fussball-Oberhaus".

Arminia Bielefeld werd kampioen en promoveerde net als nummer twee VfB Stuttgart direct. 1. FC Heidenheim 1846 werd derde en speelde nacompetitie.

Geschiedenis

Stadions en locaties

Eindstand

Uitslagen

Play-offs

Promotie

Degradatie

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn de top vijf topscorers opgenomen.

2. Bundesliga
Duits competitievoetbal 2019/20